Eugenio Maria Bortolini (1966) – drammaturgo, regista e attore italiano
 Fabio Bortolini (1962) – ex cestista italiano
 Francesco Bortolini (1943-2016) – regista e giornalista italiano
 Geo Bortolini (1911) – calciatore italiano
 Gloria Aura Bortolini (1982) – regista televisiva, fotografa e giornalista italiana
 Gualtiero Bortolini (...) – ex hockeista su pista italiano
 Sávio Bortolini Pimentel (1974) – ex calciatore brasiliano